Звёздный — посёлок в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. 

Образует муниципальное образование сельское поселение посёлок Звёздный как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Посёлок расположен в восточной части Чегемского района, в 17 км к юго-западу от районного центра Чегем и в 15 км к западу от города Нальчик.

Площадь посёлка составляет — 11 км2, площадь сельского поселения — 57 км2.

Граничит с землями населённых пунктов — Каменка на севере, Шалушка на северо-востоке, Кенже на востоке и землями Государственного Лесного Фонда (Гослесфонд) на юге и западе.

Населённый пункт расположен в предгорной зоне республики, в низине, со всех сторон окруженной возвышенностями Лесистого хребта. Средние высоты сельского поселения составляют 595 метров над уровнем моря. Абсолютные превышают 1000 метров. Наивысшими точками являются вершины — «Острый пик» (1072 м) и «Тупой пик» (1024 м).

Гидрографическая сеть представлена мелкими речками. Местность высоко обеспечена подземной водой. В пределах сельского поселения имеются несколько малых озёр, а также искусственные водоёмы, предназначенные для хозяйственного разведения рыб.

Климат умеренный. Лето тёплое со средними температурами июля около +25…+28°С. Зима прохладная со средними температурами января −5…-9°С. Благодаря окружающим посёлок хребтам, сильные ветры дуют крайне редко. Среднее количество осадков в год составляет около 600 мм.

История 
Ранее на месте, где в настоящее время находится посёлок, располагалось учебное хозяйство КБГУ и Нальчикского сельскохозяйственного техникума.

В 1956 году началось строительство закрытого военного городка при Министерстве Обороны СССР, получившего условное название — «Нальчик-20»

До распада СССР «Нальчик-20» был закрытым военным городком, обслуживавшим арсенал 12-го Главного Управления Министерства Обороны СССР (Ядерно-техническое обеспечение и безопасность).

В 1992 году арсенал был расформирован, с объектов военного городка «Нальчик-20» снят гриф секретности и они переведены в введение внутренних войск МВД России.

В 2000 году постановлением Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 19 октября 1999 года № 153, военный городок «Нальчик-20», преобразован в посёлок и ему присвоено название «Звёздный». В том же году он передан в состав Чегемского района, тем самым впервые появившись на географических картах.

В посёлке находятся три памятника, в память о погибших в Великой Отечественной войне и других военных действиях.

Население 

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Местное самоуправление  
Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Глава сельского поселения — Селихова Ольга Александровна.
 Администрация сельского поселения посёлок Звёздный — состоит из 4 человек.
 Совет местного самоуправления сельского поселения посёлок Звёздный — состоит из 12 депутатов.

Военный городок 
Посёлок является местом дислокации части вооруженных сил Российской Федерации в Северо-Кавказском Федеральном Округе.

На территории посёлка расположены объекты армейского назначения:
 Воинские части(в/ч 3723) 
 Конный двор
 Инженерно-сапёрная рота
 Кинологический взвод
 Тактическое поле (3)
 Склад артвооружений (2)
 Стрельбище (3)
 ЦБХ
 Склад ГСМ

Автогородок:
 Автодром
 Горный автодром
 Автопарк

Образование 
 Средняя школа № 1 — ул. Ленина, 16 (бывшая школа №153 введена в эксплуатацию в 1959 году) 
 Начальная школа Детский сад № 1

Здравоохранение 
 Участковая больница
 Палаты дневного стационара

Культура 
 Дом Культуры
 Дом «офицеров»
 Музей боевой славы
 Спортгородок и стадион
 Совет ветеранов войны
 Совет ветеранов труда

Религия 
 В посёлке имеется церковь «Ионна Воина», построенная в 2004 году. Она является единственным христианским религиозным учреждением в Чегемском районе.

Экономика 
Поселок Звездный, находится в лесной зоне, но из-за отсутствия земель для сельскохозяйственной обработки, сельское хозяйство развито мало. В северной части посёлка расположен питомник яблоневых садов.

Большинство малых предприятий посёлка осуществляет свою деятельность в оптовой и розничной торговле. На территории посёлка находятся несколько столярных цехов.

Улицы

Ссылки 
 Сайт сельского поселения посёлок Звёздный 
 Сельское поселение посёлок Звёздный 
 Коды ОКАТО — посёлок Звёздный
 Код ОКТМО

Примечания 

Населённые пункты Чегемского района
Муниципальные образования Чегемского района
Сельские поселения Кабардино-Балкарии
Бывшие посёлки городского типа Кабардино-Балкарии
Упразднённые ЗАТО